L'Open d'Edmonton de squash 2015 est l'édition 2015 de l'Open d'Edmonton de squash qui se déroule du 23 au  à Edmonton. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 35 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série, quatre joueurs qualifiés et une wild-card Shahier Razik.

Karim Abdel Gawad remporte le plus grand titre de sa carrière en s'imposant face à son compatriote Mohamed Abouelghar.

Dotation et points 
En 2015, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2015-2016 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Compétition de squash à Edmonton
Sport au Canada en 2015
Squash en 2015
Sport en novembre 2015